Overstromingen in Thailand begin 2011, die plaatsvonden vanaf maart 2011 tot juli 2011
 Overstromingen in Thailand eind 2011, die plaatsvonden vanaf eind juli 2011